Assur-uballit of Assoeroeballit is de benaming voor twee koningen uit het Assyrische Rijk:
 Assur-uballit I (ca. 1365 - 1330 v. Chr.)
 Assur-uballit II (? - 609 v.Chr.), laatste koning